Línea 29 puede referirse a:
 Línea 29 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 29 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 29 de autobuses de Madrid.
 Línea 29 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 29 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.